Geffen är ett efternamn.

 David Geffen (1943–), en amerikansk skivbolagschef, film- och teaterproducent och filantrop
 Aviv Geffen (1973–), israelisk poet, sångare och skådespelare